Крутихинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Крутихинский сельсовет — в Крутихинском районе Алтайского края.
 Крутихинский сельсовет — в Далматовском районе Курганской области.
 Крутихинский сельсовет — в Кыштовском районе Новосибирской области.